Кана́тник Теофра́ста, или канатник Авиценны () — однолетнее травянистое растение; типовой вид рода Канатник семейства Мальвовые; ранний яровой сорняк.

Морфология 

Корневая система стержневого типа.

Стебель прямой, простой или вверху ветвистый, бархатистый, покрыт мягкими волосками, высотой 80—250 см.

Листья крупные, очерёдные, широкояйцевидные, зубчатые, у основания сердцевидные, с оттянутой верхушкой, цельнокрайные, на длинных черешках, покрыты мягкими волосками. Семядольные листочки округло-яйцевидные длиной 10—15, шириной 8—15 мм, на мелкоопушённых черешках.

Цветки овальные, без подчашия, чашелистики сросшиеся примерно на ½, собраны в кистевидно-метельчатое соцветие в пазухах листьев. Лепестки жёлто-оранжевые или жёлтые, длиной до 10 мм.

Плод — сложная звездообразная коробочка с 12—25 гнёздами, тёмная, с мягким опушением, сверху в очертании звёздчатая, каждое гнездо вскрывается в верхней части и содержит 2—3 семени. Семена крупные, почковидные, серовато-коричневые, длиной и шириной 2,7—3,3, толщиной 1,5—1,7 мм. Масса 1000 семян 8—12 г.

Биология 
Вегетационный период канатника 100—150 суток. В течение первого месяца надземная часть растения развивается очень медленно, а корневая система быстро. Растение светолюбиво (в загущённых посевах рост его стеблей несколько задерживается) и влаголюбиво, особенно в период цветения и образования семян.

Растение размножается только семенами. Семена прорастают с глубины не более 13 см при температуре от 3 °С (оптимальная 20…22 °С). Всходы появляются в апреле — мае, могут выдерживать заморозки до 2 °С. Цветёт в июле — сентябре. Плодоносит в июле — сентябре. Максимальная плодовитость одного растения 30 000 семян.

Распространение и среда обитания 
В России распространён в южных районах европейской части. Встречается по сорным местам, у жилья, возле дорог. Растёт на полях, засоряет пропашные культуры, особенно актуален на свёкле в южных регионах. Предпочитает почву от супеси до суглинка.
Экономический порог вредоносности 1 шт./м².

Таксономия 
, Ueber einige künstliche Geschlechter aus der Malven-Familie 28. 1787.

Синонимы 
По данным The Plant List на 2010 год, в синонимику вида входят:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Инвазивные виды растений
Канатник
Сорные растения
Таксоны растений, названные в честь людей